Junín je lahko:
 jezero Junín
 provinca Junín
 regija Junín